Bill Withers – cantante e musicista statunitense
Curtis Withers – cestista statunitense
Googie Withers – attrice britannica
Grant Whiters – attore statunitense
Iva Withers – attrice e cantante canadese naturalizzata statunitense
Jane Withers – ex attrice statunitense
Michael Withers – ex pallanuotista australiano
Pick Withers – batterista britannico
Todd Withers – cestista statunitense
William Withers – golfista statunitense